Ezer év, Karinthy Ferenc 1956-os drámája
 Ezer év, 1963-ban vetített tévéjáték Máriássy Félix rendezésében, Karinthy Ferenc drámája alapján.
 Ezer év, Zsurzs Éva rendezte 1980. február 29-én bemutatott tévéfilm Karinthy Ferenc színműve nyomán.

Kapcsolódó szócikkek 
Millennium
Millennium (Biblia)